Esta lista contém todos os títulos internacionais conquistados por clubes de futebol em Portugal, incluindo os treinadores que os conquistaram. Esta lista inclui apenas provas reconhecidas pela UEFA e pela FIFA, atuais e extintas.

Os clubes portugueses conquistaram no total 11 títulos. O FC Porto conquistou 2 Taças dos Clubes Campeões Europeus/Ligas dos Campeões da UEFA, 2 Taças UEFA/Ligas Europa (as únicas de Portugal), 1 Supertaça Europeia (a única de Portugal) e 2 Taças Intercontinentais/Taças Toyota (as únicas de Portugal). O Benfica conquistou até agora 2 Taças dos Clubes Campeões Europeus. O Sporting conquistou a Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças (a única de Portugal) e o Sporting de Braga conquistou a Taça Intertoto da UEFA (a única de Portugal).

História das conquistas 
O primeiro título internacional por um clube português surgiu em 1961, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, conquistada pelo Benfica sob o comando do húngaro Béla Guttmann. No ano seguinte, sem alteração no cargo de treinador, o Benfica é bicampeão europeu vencendo novamente a Taça dos Clubes Campeões Europeus, tornando-se no único clube português a renovar um título europeu. Dois anos depois, em 1964, a Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças voa para Portugal, mais precisamente para Lisboa, conquistada pelo Sporting que tinha como treinador Anselmo Fernández. O domínio internacional era claro dos clubes lisboetas naquela época. Em 1987, vinte e três anos depois da última conquista europeia por uma equipa portuguesa, o FC Porto, sob o comando de Artur Jorge, conquista o seu primeiro título internacional, a Taça dos Clubes Campeões Europeus. No mesmo ano, já sob o comando do jugoslavo Tomislav Ivic, conquista a Taça Intercontinental e, no ano seguinte, a Supertaça Europeia,  ultrapassando o número de títulos internacionais Benfica e tornando-se no clube português com mais títulos internacionais. Em 2003, sob o comando de José Mourinho, o FC Porto vence pela primeira vez a Taça UEFA. No ano seguinte vence a Liga dos Campeões da UEFA, com o mesmo treinador, e conquista no mesmo ano a segunda Taça Intercontinental do clube, já sob o comando do espanhol Víctor Fernández. Em 2008, quatro anos depois do sucesso internacional do FC Porto, o Sporting de Braga vence a Taça Intertoto da UEFA, com Jorge Jesus a comandar a equipa. Três anos depois, em 2011, o FC Porto, com André Villas-Boas no comando técnico, conquista o seu troféu internacional mais recente (e o de Portugal), a Liga Europa da UEFA.

Palmarés

Palmarés por clube

Palmarés por treinador

Palmarés por Associação de Futebol

Ver também 
 Lista de títulos oficiais de clubes portugueses de futebol
 Lista de títulos nacionais de clubes portugueses de futebol

Futebol de Portugal
Listas de títulos de futebol de Portugal